Pieni-Kaija kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Kaija (ö i Varkaus), Norra Savolax, 
 Pieni-Kaija (ö i Kuopio), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar